Мио́ры () — город в Витебской области Беларуси. Административный центр Миорского района. 

Население — 7896 человек (на 1 января 2019 года).

География 
Расположен в 190 км к северо-западу от Витебска на берегу озера Миорское. Железнодорожная станция на линии Воропаево — Друя. 

Транспортным сообщением связан с Дисной, Браславом, Верхнедвинском, Шарковщиной, Полоцком, Друей.

История 
Миоры впервые упоминаются в 1514 г. как поместье Мерея в Браславском уезде Великого княжества Литовского. В документах княжества 1567 г. значится как поместье Мёры (название существовало до XIX в.), которое принадлежало роду Мирских. Название поместья связано с названиями озера Мёрского и реки Мёрицы, возникшими от финно-угорской основы мер — «моховое болото». Или же «озеро на низком месте». В 1621 г. владелица поместья Н. Мирская основала здесь православную церковь. С 1644 г. в Миорах был православный монастырь, который в 1690 г. М. Мирский передал греко-католикам. Симеон Полоцкий своим завещанием (1680) пожертвовал монастырю часть денег. В 1691 г. построен римско-католический храм (существовал до 1862). В XVIII веке существовали 5 поместий с названием Мёры, принадлежавшие Мирским, Пересвет-Солтанам, Беликовичам, Клотам, Зеновичам, Путятам.

После Второго раздела Речи Посполитой (1793 г.) Миоры в составе Российской империи. Местечко, центр волости Дисненского уезда Минской, а с 1842 г. — Виленской губерний. С 1866 г. работала народная школа. В 1886 г. в Миорах 110 жителей, волостное управление, 3 корчмы, проходили 2 ярмарки в год. В 1903 г. в Миорах 145 жителей, еврейское училище, церковно-приходская школа. В 1907 году построен Успенский костел.

В 1922—1939 годах в составе Польши, местечко, центр гмины Дисненского повята. В 1927 году насчитывалось 422 жителя, 2 мельницы, аптека, 5 лавок, до 1931 года работала спичечная фабрика.

С 1939 года — в составе Белорусской ССР, центр района Вилейской области. В 1939 году в Миорах из примерно 800 жителей почти 600 составляли евреи.

С 5 июля 1941 года по 4 июля 1944 года Миоры находились под германской оккупацией. В это время почти все евреи Миор были согнаны в гетто и убиты. Освобождены в ходе Полоцкой операции.

С 1944 года в Полоцкой, с 1954 в Молодечненской, с 1960 в Витебской области. В 1957 Миорам присвоен статус городского поселка, а в 1972 — города.

Население 

В 2017 году в Миорах родился 81 и умерло 117 человек. Коэффициент рождаемости — 10,2 на 1000 человек (средний показатель по району — 10,9, по Витебской области — 9,6, по Республике Беларусь — 10,8), коэффициент смертности — 14,7 на 1000 человек (средний показатель по району — 21,8, по Витебской области — 14,4, по Республике Беларусь — 12,6).

Экономика 
В городе действуют следующие предприятия:

 Миорский металлопрокатный завод 
 ОАО «Миорский льнозавод»
 Филиал «Миорский комбикормовый завод» Открытого акционерного общества «Полоцкий комбинат хлебопродуктов»
 Производственное унитарное предприятие «Миорский мясокомбинат»
 Миорское производство филиала Полоцкий хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром»

Транспорт 
Через город проходят республиканские дороги  (Полоцк — Браслав) и  (граница Российской Федерации — Шарковщина — Козяны). Железнодорожным сообщением связан с Минском и Витебском (прицепные вагоны Минск-Друя и Витебск-Друя), поезд курсирует 2 раза в неделю. Пригородное железнодорожное сообщение не осуществляется.

Образование 
В Миорах функционируют 2 средние школы, центр детей и молодёжи, детско-юношеская спортивная школа, детская школа искусств, центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, социально-педагогический центр, районный Дом культуры, центральная и детская библиотеки.

Культура и досуг 

 Миорский историко-этнографический музей
 Музейное объединение ГУО "Миорская средняя школа № 3 имени Героя Советского Союза Егора Андреевича Томко"
 Исторический музей
 Музей книги и печати
 Этнографический музей "Сялянская хата"
 Музей образования Миорского района
 Экологический зал "ЭКОМИР"

 Экологический визит-центр заказника "Ельня"

Фестивали и праздники 
 Экологический праздник «Жураўлі і журавіны»

Достопримечательность 
Памятный знак в честь воинов-освободителей от немецко-фашистских захватчиков Миор (1964 г.)
Римско-католическая церковь Вознесения Девы Марии (1907)
Рядовая городская застройка (XIX — 1-я половина XX вв.)
 Православная церковь Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (1991 г.)
 Римско-католическая часовня на кладбище (1990)
 Мемориальная доска в честь Героя Советского Союза Е. А. Томко

Галерея

См. также 
 Гетто в Миорах

Примечания

Ссылки 
 Районная газета «Міёрскія навіны»
  // Телеканал Беларусь 24. 3 февраля 2020.

 
Города Витебской области
Населённые пункты Миорского района
Районные центры Витебской области